Mistrzostwa Świata U-18 w Piłce Ręcznej Kobiet 2014 – piąte mistrzostwa świata U-18 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodniczek do lat osiemnastu. Odbył się w dniach 20 lipca – 3 sierpnia 2014 roku w Macedonii. Tytułu zdobytego w 2012 roku broniła reprezentacja Danii.

Informacje ogólne 
Prawa do organizacji turnieju zostały przyznane Macedonii podczas kongresu IHF w maju 2011 roku. Po raz pierwszy w mistrzostwach wzięły udział dwadzieścia cztery reprezentacje wyłonione w kontynentalnych kwalifikacjach, a w gronie uczestników miejsce przeznaczone dla Oceanii otrzymała następnie reprezentacja Holandii.

Losowanie grup zostało zaplanowane na 23 maja 2014 roku w Skopju i w jego wyniku powstały cztery sześciozespołowe grupy. Zawody zostały rozegrane w trzech halach, rozkład gier opublikowano pod koniec czerwca 2014 roku, a nad przebiegiem zawodów czuwało szesnaście par sędziowskich.

Turniej był transmitowany w Internecie, zaś wstęp na hale był bezpłatny.

Tylko jeden z europejskich zespołów nie awansował do fazy pucharowej, a w finale nieoczekiwanie zmierzyły się reprezentacje Niemiec i Rumunii. W nim lepsze okazały się Rumunki, brąz zdobyły zaś Dunki. Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–16

Mecze o miejsca 17–20

Mecze o miejsca 21–24

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymały:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2014
2014 w piłce ręcznej
2014 w Macedonii
Piłka ręczna w Macedonii Północnej
Sport w Ochrydzie
Sport w Skopju
Strumica